«Професор у законі» — фільм 2006 року.

Синопсис 
Андрій Павлович – професор, занадто скромний і сором'язливий. Він не може постояти за себе, не може відкрити серце тій, у яку закоханий. Його життя до жаху зацьковане і безрадісне. Усе змінюється, коли він приводить випадкову знайому до себе. Вона виявляється повією на ім'я Катя. Її сутенер вламується у квартиру професора з криками. Випадково сутенер помирає. Як вчинити у такій ситуації? Катя пропонує йому зіграти роль кримінального закордонного авторитета.

У ролях

Посилання